Navnet Furtwängler kan henvise til flere personer:
 Adolf Furtwängler (1853–1907) en tysk arkæolog og kunsthistoriker
 Wilhelm Furtwängler (1886–1954) en tysk dirigent

Slægter fra Tyskland